Überleben steht für:
 das Überleben in der Wildnis mit geringen Hilfsmitteln, siehe Survival
 das Überleben nach einer schweren Erkrankung, siehe Überlebensrate
 Überleben!, US-amerikanischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 1993
 Überleben – Ein Soldat kämpft niemals allein, US-amerikanischer Spielfilm (2016)

Siehe auch: